Pozzillo, località italiana frazione del comune di Acireale, in provincia di Catania
Lago Pozzillo, lago della Sicilia centrale